Dubovo je lahko:
 Dubovo, Tutin (Srbija)
 Dubovo, Žitorađa (Srbija)
 Dubovo, Bijelo Polje (Črna gora)
 Dubovo, Cetinje (Črna gora)